Чек:

 Чек — ценная бумага.
 Чек — российский остросюжетный фильм, триллер (2000).
 Чек — участок пахотной земли для выращивания риса или других культур.

Персоналии 
 Чек, Томас Роберт (род. 1947) — американский молекулярный биолог.
 Чек, Френсис (род. 1982) — танзанийский боксёр, выступающий в средней и во второй средней весовых категориях.

См. также 
 Дорожный чек — платёжный документ.
 Приватизационный чек — расписка, оправдательный документ, поручительство.
 Кассовый чек — документ, который печатает на специальной ленте кассовая машина.
 Кроссированный чек — чек, на лицевой стороне которого проведены две параллельные линии по диагонали.